Владан Савић се може односити на:

Владан Савић, црногорски фудбалер
Владан Савић (певач), српски певач
Владан Савић (глумац), српски глумац